Cameron Park (Califòrnia)
 Cameron Park (Texas)
 Cameron Park (futbol), futbolista anglés